Дуньэзерс () — топоним Латвии:
 Дуньэзерс — озеро в Лимбажском крае;
 Дуньэзерс — озеро в Адажском крае;
 Дуньэзерс — озеро в Вентспилсском крае;
 Дуньэзерс — заказник в Лимбажском крае.